Sherman County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Sherman County (Kansas)
 Sherman County (Nebraska)
 Sherman County (Oregon)
 Sherman County (Texas)